

Населені пункти та їхні частини
 Вандзін — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Вандзін — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Вандзін — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вандзін — частина міста Бихава в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Вандзін — частина села Реплін (Жеплін) у гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Вандзін — частина села Островик у гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вандзін — частина села Єдлянка-Стара в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вандзін — частина села Янув у гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вандзін — частина села Голендри-Добровські в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Вандзін — частина села Владкув у гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Вандзін — колонія в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Вандзін — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Вандзін — осада в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки